Felix Kraus kan syfta på:

* Felix von Kraus (1805–1875), österrikisk militärläkare 
 Felix von Kraus (1870–1937), österrikisk sångare
 Felix Kraus (1887–1950), österrikisk konstnär